PCU steht für:
 Packet Control Unit, ein Bestandteil des Mobilfunknetzes GSM
 Power Control Unit, eine Leistungssteuereinheit
 Photo Conductor Unit, englische Abkürzung für Bildtrommel
 PCU (Film), eine Filmkomödie aus dem Jahr 1994
 Peak Concurrent Users, die maximal zu verarbeitende Anzahl Nutzer eines Servers oder Serverclusters
 Pre-Commissioning Unit, ein Namenspräfix für ein Schiff der Vereinigten Staaten, das noch nicht in Dienst gestellt wurde
 Polycarbonaturethane

PCU